Silent Hill (computerspelserie), een serie van computerspellen.
Silent Hill (computerspel), het eerste spel in de bovengenoemde serie.
Silent Hill 2, het tweede spel in de bovengenoemde serie.
Silent Hill 3, het derde spel in de bovengenoemde serie.
Silent Hill (film), een film gebaseerd op deze computerspellen.